Jestřebí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jestřebí (okres Česká Lípa)
 Jestřebí (okres Náchod)
 Jestřebí (okres Šumperk)
 Rájec-Jestřebí